Куартас () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Белісаріо Бетанкур Куартас — 26-й президент Колумбії
 Ліна Маруланда Куартас — колумбійська акторка й модель